Marolles ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

Marolles (Calvados) im Département Calvados
Marolles (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
Marolles (Marne) im Département Marne
Marolles (Oise) im Département Oise

mit Namenszusatz:
Marolles-en-Beauce im Département Essonne
Marolles-en-Brie (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) im Département Val-de-Marne
Marolles-en-Hurepoix im Département Essonne
Marolles-lès-Bailly im Département Aube
Marolles-les-Braults im Département Sarthe
Marolles-les-Buis im Département Eure-et-Loir
Marolles-lès-Saint-Calais im Département Sarthe
Marolles-sous-Lignières im Département Aube
Marolles-sur-Seine im Département Seine-et-Marne

Marolles ist der Name folgender Personen:
 Michel de Marolles (1600–1681), französischer Geistlicher, Kunstsammler, Übersetzer und Historiker

Außerdem:
Marolles (Brüssel), ein Quartier im Zentrum der belgischen Stadt Brüssel
Marolles (Käse), ein französischer Käse